LME je lahko:

 London Metal Exchange - londonska blagovna in terminska borza za kovine
 Large Marine Ecosystems
 Lansirni most Eurobridge - taktični most Slovenske Vojske za premagovanje ovir
 LME - 70 - oddelek inženirske čete, mostnega voda, 14. inženirskega bataljona Slovenske vojske, za upravljenje z mostom LME - 70